Mary Somerset, Duchess of Beaufort ist der Name folgender Personen:

* Mary Somerset, Duchess of Beaufort (1630–1715), englische Adlige und Botanikerin
 Mary Somerset, Duchess of Beaufort (1897–1987), britische Adlige